Моравский — фамилия:

 Моравский, Доминик (1761—1801) — польский актёр, театральный деятель.
  — польский филолог, профессор.
 Моравский, Михаил Ильич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7020; 4 декабря 1843.
 Моравский, Осип Павлович (1781—1855) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Моравский, Сергей Павлович (1866—1942) — русский историк, педагогический деятель.
 Моравский, Станислав (1802—1853) — польский писатель, врач, мемуарист.
 Моравский, Стефан (1921—2004) — польский философ и эстетик.
 Моравский, Франтишек — польский генерал, поэт
  — польский историк и революционер.
 Моравский, Фёдор Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 7258; 17 декабря 1844.
 Моравский, Цезарий (род. 1954) — польский актёр, театральный режиссёр и режиссёр дубляжа.
 Павел (Моравский) (?—1686) — митрополит Рязанский и Муромский, архиепископ Коломенский и Каширский, архиепископ Суздальский и Юрьевский.
 Моравский-Домброва, Эугениуш (1876—1948) — польский композитор и педагог.



См. также 
Моравская церковь
Моравский карст
 Моравский переулок
 Моравский стиль
 Моравский язык
Моравские братья
 Моравская

Примечания